Kubala ist der Familienname folgender Personen:

 Felicitas Kubala (* 1956), deutsche Politikerin (B'90/Grüne)
 László Kubala (1927–2002), ungarisch-slowakisch-spanischer Fußballspieler
 Otomar Kubala (1906–1946), slowakischer Lehrer, Journalist und Politiker
 Přemysl Kubala (* 1973), tschechischer Beachvolleyballspieler
 Witold Kubala (* 1970), polnischer Fußballspieler